Iruela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Iruela, ort, Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Iruela (kommun i Spanien), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar